Люткенс () — фамилия.

Известные носители:

  (1842—1898) — эстляндский лесовод.
  (1713—1780) — немецкий политик; бургомистр Любека.
 Люткенс, Иоганн Маттиас (1830—1894) — пастор и богослов; профессор Юрьевского университета. 
 Люткенс, Ульрих (1894 — ?) — немецкий хирург впервые описавший одноимённый сфинктер.